Fred (Frederico Chaves Guedes), ex-futebolista brasileiro
Fred (Frederico Rodrigues Santos), futebolista brasileiro
Fred Flintstone, personagem do desenho animado Os Flintstones
Fred (youtuber), youtuber
Freddie, sitcom da Warner Bros. e Time Warner

Desambiguações de prenomes
Hipocorísticos